Lindegren är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2013 var 713 personer med efternamnet Lindegren bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lindegren

Agi Lindegren (1858–1927), arkitekt, tecknare och etsare
Amalia Lindegren (1814–1891), konstnär
Axel Lindegren (1860–1933), arkitekt
Carl Lindegren (1770–1815), författare
 Erik Lindegren, flera personer
 Erik Lindegren (1910–1968), författare
 Erik Lindegren (bokkonstnär) (1919–1996), kalligraf och grafisk formgivare
 Erik Lindegren (kusk) (född 1973), travtränare och travkusk
Helena Lindegren, skådespelare
Jan Lindegren (född 1949), historiker, professor
Johan Lindegren (1842–1908), kantor, koralboksutgivare, musikteoretiker
Karin Lindegren (1924–2012), museiman
 Lars Lindegren (1802–1863), läkare
Lennart Lindegren (född 1950), astronom, professor
Lorentz Walentin Lindegren (1837–1916), civilingenjör
 Ola Lindegren  (1945–2008), skådespelare och teaterregissör
Soffi Lindegrén (1863–1943), operasångerska
Sten Lindegren (1906–1989), arkitekt
Yngve Lindegren (1912–1990), fotbollsspelare
Yrjö Lindegren (1900–1952), finländsk arkitekt

Se även 
 Lindegren (adelsätt) (1600-talet), svensk adelsätt, utslocknad med den först adlade  
 Lindegren Orgelbyggeri AB
 Erik Lindegren-priset, litteraturpris
 Lindgren, efternamn

Källor

Svenska efternamn